Heine est un prénom et un nom de famille d'origine germanique. Ce nom vient de « Heinrich » ou de l'hébreu Chayyim ou Chaim (« vie »).

Personnalités portant ce prénom

Personnalités portant ce nom 
 Alice Heine (1858-1925), princesse consort de Monaco de 1902 à 1925. (épouse du prince Albert ) ;
 Benjamin Heine (né en 1983), artiste visuel multidisciplinaire et producteur de musique belge ;
 Bobbie Heine (1909-2016), joueuse de tennis australienne des années 1920 ;
 Eduard Heine (1821-1881), mathématicien allemand ;
 Ferdinand Heine (1809-1894), ornithologue allemand ;
 Friedrich-Wilhelm Heine (1845-1921), peintre allemand ;
 Hermann Heino Heine (1923-1996), botaniste ;
 Henri Heine ou Heinrich Heine (1797-1856), poète et journaliste allemand ;
 Hilda Heine (née en 1951), présidente de la République des Îles Marshall (depuis 2016) ;
 Jakob Heine (1800-1879), orthopédiste allemand ;
 Maurice Heine (1884-1940), écrivain français ;
 Wilhelm Heine (1827-1885), peintre allemand ;
 Wilhelm-Joseph Heine (1813-1839), peintre allemand.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Théorème de Heine
 Théorème de Heine-Borel
 Rue Henri-Heine à Paris
 Heine est le nom donné au fromage frais de type petit-suisse dans le canton de Vaud en Suisse, et plus précisément à Payerne.

Prénom masculin
Prénom allemand
Prénom scandinave
Homonymie de patronyme germanique